Couplet steht für:

 Couplet, ein mehrstrophiges Lied mit markantem Refrain
 beim Rondo die Strophe oder Episodie zwischen den Refrains, siehe Rondo (Musik)
 couplet de deux vers, Reimpaar, siehe Zweizeiler (Verslehre) #Zweizeiler in der französischen Dichtung
 beim Herzschlag paarweise auftretende Extrasystolen

Couplet ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Antoine Couplet (1642–1722), französischer Ingenieur
 Maurice Couplet (1911–1960), belgischer Politiker
 Philippe Couplet (1623–1693), belgischer Jesuit, der als Missionar in China war
 Pierre Couplet (um 1670–1743), französischer Ingenieur

Siehe auch:
 Couples
 Triplett
 Triplet